

Technologie 
 Kickstart (Amiga), de firmware-uitpakker op Amiga-computers
 Kickstart (Linux), een netwerkinstallatiesysteem gebruikt door sommige Linux-distributies
 Yahoo! Kickstart, een voormalig professioneel netwerk van Yahoo!
 BlackBerry Kickstart, de codenaam van de BlackBerry Pearl
 Kickstart (hulpmiddel), een computergestuurd loophulpsysteem van Cadence Biomedical

Organisaties 
 Kickstart Kids, een goed doel, opgericht door Chuck Norris
 Kickstarter (website), een crowdfundingswebsite
 KickStart International, een organisatie zonder winstoogmerk die irrigatietechnologie beschikbaar stelt aan boeren in Afrika

Media 
 Kick Start (serie), een Britse televisieserie over motorwedstrijden
 Kick Start (album), een album van de Britse band The Lambrettas
 "Kick Start", een single van Jerry Harrison
 Kickstarts, een nummer van Example

Overig 

 Kickstart (Verenigd Koninkrijk), een programma voor het investeren in huizen in het Verenigd Koninkrijk

Zie ook 
 Project KickStart, projectbeheersoftware
 Mountain Dew Kickstart, energiedrankjes van Mountain Dew
 Kickstarter